Наваэскурияль ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Барко-де-Авила-Пьедрахита.  Население — 59 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página oficial del Ayuntamiento
 Página del municipio en la Diputación de Ávila 
 Previsión meteorológica a 7 días de Navaescurial

Муниципалитеты Авилы